Восточная конференция женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА) состоит из шести команд, каждая из которых в настоящее время проводит по 34 матча в регулярном чемпионате каждого турнира, состав которой не претерпевает изменения с сезона 2010 года.

Текущий состав конференции

Бывшие команды конференции

Расформированы 
 Шарлотт Стинг (1997—2006)
 Кливленд Рокерс (1997—2003)
 Майами Сол (2000—2002)

Перешли в Западную конференцию 
 Хьюстон Кометс (1998)

Сменили место дислокации 
 Орландо Миракл — Коннектикут Сан (2003)
 Детройт Шок — Талса Шок (Запад) (2010)

Чемпионы Восточной конференции 

 1997: Кометс и Либерти
 1998: В финале играли клубы из ЗК
 1999: Нью-Йорк Либерти
 2000: Нью-Йорк Либерти
 2001: Шарлотт Стинг
 2002: Нью-Йорк Либерти
 2003: Детройт Шок
 2004: Коннектикут Сан
 2005: Коннектикут Сан

 2006: Детройт Шок
 2007: Детройт Шок
 2008: Детройт Шок
 2009: Индиана Фивер
 2010: Атланта Дрим
 2011: Атланта Дрим
 2012: Индиана Фивер
 2013: Атланта Дрим

 2014: Чикаго Скай
 2015: Индиана Фивер
 2016: Нью-Йорк Либерти
 2017: Нью-Йорк Либерти
 2018: Вашингтон Мистикс
 2019: Вашингтон Мистикс
 2020: Коннектикут Сан
 2021: Коннектикут Сан

 Чемпионы НБА выделены жирным

Количество титулов победителя конференции 

 Нью-Йорк Либерти (6)
 Детройт Шок (4)
 Коннектикут Сан (4)
 Атланта Дрим (3)

 Индиана Фивер (3)
 Вашингтон Мистикс (2)
 Чикаго Скай (1)

 Шарлотт Стинг (1)
 Хьюстон Кометс (1) (в 1998 году была переведена в Западную конференцию)

Положение команд в конференции по сезонам 

 И = Игр; В = Выигрышей; П = Поражений; П% = Процент выигранных матчей; 1, 2, 3, 4 = Выделены команды, вышедшие в плей-офф

Сезон 1997 года

Сезон 1998 года

Сезон 1999 года

Сезон 2000 года

Сезон 2001 года

Сезон 2002 года

Сезон 2003 года

Сезон 2004 года

Сезон 2005 года

Сезон 2006 года

Сезон 2007 года

Сезон 2008 года

Сезон 2009 года

Сезон 2010 года

Сезон 2011 года

Сезон 2012 года

Сезон 2013 года

Сезон 2014 года

Сезон 2015 года

Сезон 2016 года

Сезон 2017 года

Сезон 2018 года

Сезон 2019 года

Сезон 2020 года

Сезон 2021 года

Сезон 2022 года

Ссылки 
 

Женская национальная баскетбольная ассоциация